Suffolk é o nome de diversos condados:

 Condado de Suffolk (Inglaterra)
 Condado de Suffolk (Massachusetts)
 Condado de Suffolk (Nova Iorque)

Desambiguações de topônimos